Fra Josip Zvonimir Bošnjaković (Tuzla, 1929.), hrvatski katolički svećenik iz Bosne i Hercegovine, franjevac, publicist

Životopis 
Rodio se u Tuzli. U Tuzli je bio više godina župnik i gvardijan. U komunizmu pretrpio progone. Bio je tri godine zatočen u zatvoru u Tuzli i Zenici. Proganjali suga zbog zbog chicaške "Danice" stare sedam godina. Osuda je uslijedila nadomak hrvatskom proljeću, nakon što je u Šikari udario temelje crkvi. S gvardijanom franjevačkoga samostana sv. Marka na Plehanu kod Dervente fra Miroslavom Cvitkovićem obišao je sveta mjesta u Italiji, onda su mu udbaši na Plehanu našli neki "neprijateljski" časopis te nedužnoga Cvitkovića osudili na šest godina robije. I prije i poslije tamnovanja živio je Bošnjaković osobnu, obiteljsku i svećeničku kalvariju u komunizmu. Trpio je od udbaških istražitelja. Nije mogao pisati jer je stalno bio pod pratnjom. U svojoj knjizi na dva mjesta spomenuo je njegova istražitelja Krešimira Zubaka koji ga je 1977. godine "s velikim entuzijazmom ispitivao i verbalno mučio u prostorijama Udbe u Brčkom te ismijavao i vulgarizirao". Ipak, nalazio je u olovnim vremenima fra Josip vremena za angažman na izgradnji Crkve. S vjernicima je proslavljao izgrađene nove crkve oko Tuzle i samostanu u gradu te crkvama i putovima u Ulicama pokraj Brčkoga koje je podizao.

U Domovinskom ratu poslije operacije Bljesak poslan u Gornje Bogićevce u Hrvatsku. Postavili su ga jer je bio angažiran u gradnji crkava, pa je ondje podigao ili obnovio sedam crkava, jednoj je velikosrpski okupator na temeljima napravio smetište. U pastoralnom djelovanje bio je angažiran i oko žive Crkve. Danas je župni vikar u Tuzli.

Pisao u Stećku, Hrvatskoj riječi, Glasu Koncila i dr.

Djela 
 Svjedok jednog vremena: (moja usputna sjećanja)', 2005.
 Istrpljena vremena'', 2013.

Izvori 

Životopisi, Tuzla
Hrvatski katolički svećenici
Bosanskohercegovački franjevci
Hrvatski publicisti iz Bosne i Hercegovine